SML steht für:
 Sachmerkmal-Leiste, eine Zusammenfassung von Schlüsseln bei Datenbanken
 SchulzeMeierLehmann, eine Band aus Freiburg und Mannheim
 Security Market Line, eine Kennlinie bei der Beurteilung von Wertpapieren im Capital Asset Pricing Model, siehe Wertpapierlinie
 Seitenmarkierungsleuchte, seitliche Begrenzungsleuchte an Fahrzeugen
 Service Modeling Language, ein Standard, um Informationen über IT-Systeme zu übermitteln
 Sistema de Pagamentos em Moeda Local, ein Zahlungssystem von Brasilien und Argentinien
 Sloane Marine Ltd., Unternehmen von Nick Sloane
 Slovenska Mladinska Liga, die slowenische U-19-Juniorenliga im Fußball; unterteilt in 1. Slovenska Mladinska Liga und 2. Slovenska Mladinska Liga
 Smart Message Language, eine Sprache zur Kommunikation mit Elektrizitätszählern
 Steyr-Mercedes SML 14H 256, ein Linienbus von Steyr-Mercedes
 SM Line, eine südkoreanische Containerlinienreederei
 SML-Rohr, ein Abwasserrohr aus Grauguss
 Standard ML, eine Variante der Programmiersprache ML
 Super Mario Land, ein Game-Boy-Spiel
 Supraleitendes Magnetlager, ein Element im Maschinenbau
 Synthetisches Material mit lederähnlichen Eigenschaften, siehe Kunstleder
 System Management Language, eine Variante der Programmiersprache Lisp

sml steht für:
 Zentral-Sama (ISO-639-3-Code), Varietät der Sama-Bajau-Sprachen der Sama (Volk)-Bajau in Südostasien

Abkürzung